Lilleå er flertydigt.

Mange danske lokaliteter hedder Lilleå.
Enten alene eller med et andet stednavn foran.

 Lilleå (Ikast) – et vandløb ved Ikast som løber ud i Storå
 Lilleå (Hadsten) – et vandløb i Lerbjerg Sogn, Favrskov Kommune som løber ud i Gudenå ved Langå
 Hodsager Lilleå – et vandløb i det midtvestlige Jylland ved Hodsager og løber ud i Storå
 Råsted Lilleå – et vandløb i det vestlige Jylland løber gennem Råsted og ud i Storå
 Skomager Lilleå – et vandløb i det sydvestlige Jylland løber ud i Varde Å